LGB steht für:
 Landesamt für Geologie und Bergbau (Rheinland-Pfalz)
 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, der Rechtsnachfolger des Landesvermessungsamtes Brandenburg
 Laser-guided-Bomb, lasergelenkte Bombe
 Lectures on Government and Binding, Werk (1981) von Noam Chomsky
 Lehmann-Groß-Bahn (oder auch Lehmann-Garten-Bahn genannt), eine  wetterfeste Modellbahn
 Lesbian, Gay and Bisexual, siehe LGBT
 Lexikon des gesamten Buchwesens
 little grey birds („kleine graue Vögel“), Klassifizierungskategorie der Ornithologie, siehe Little brown mushrooms#Ähnliche Konzepte
 Long Beach Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen

lgb steht für:
 Laghu (ISO-639-3-Code), 1984 auf der Salomoneninsel Santa Isabel (Insel) ausgestorbene ozeanische Sprache

Abkürzung